E3 Harelbeke (1958–1969 Harelbeke–Antwerpia–Harelbeke, 2003–2011 E3 Prijs Vlaanderen) – jednodniowy wyścig kolarski (tzw. „klasyk”), organizowany od 1958 (początkowo w maju, a od 1960 w marcu, przed Ronde van Vlaanderen) w Regionie Flamandzkim (belgijskiej części Flandrii).

Jego trasa wiedzie przez pogranicze Flandrii Zachodniej (start i meta w mieście Harelbeke) oraz Flandrii Wschodniej (m.in. teren tzw. Ardenów Flamandzkich).

W latach 2005–2011 zaliczany do UCI Europe Tour i oznaczony kategorią UCI – 1.HC. Natomiast od 2012 posiada najwyższą kategorię wśród szosowych wyścigów kolarskich na świecie, będąc zaliczanym do UCI World Tour.

Wraz z wyścigami Gandawa-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen i Paryż-Roubaix należy do czterech najważniejszych klasyków, rozgrywanych na przełomie marca i kwietnia na brukowych drogach Belgii i północnej Francji.

Historia 
Próby zorganizowania dużego wyścigu kolarskiego w okolicach miasta Harelbeke podejmowano od połowy lat 50. XX w., a jego premierową edycję rozegrano 3 maja 1958, pomiędzy Harelbeke i Antwerpią. Pierwszych dwanaście edycji (1958–1969) odbyło się pod nazwą Harelbeke–Antwerpia–Harelbeke. W latach 1970–2002 impreza nosiła nazwę E3 Harelbeke, która pochodziła od ówczesnego (tj. do 1985) oznaczenia europejskiej trasy E3, wiodącej z Lizbony do Sztokholmu (w tym przez Belgię, na odcinku: granica z Francją – Kortrijk – Gandawa – Antwerpia – granica z Holandią, jako autostrada E3, wybudowana w latach 1969–1972). W latach 2003–2011 przemianowano go na E3 Prijs Vlaanderen, a od 2012 ponownie jest organizowany, jako E3 Harelbeke.

Najwięcej zwycięstw odniósł w nim Tom Boonen – pięć (2004, 2005, 2006, 2007, 2012), w tym cztery z rzędu. Cztery triumfy na koncie ma Rik Van Looy (1964, 1965, 1966, 1969). Trzykrotnie wygrywali zaś: Jan Raas (1979, 1980, 1981) i Fabian Cancellara (2010, 2011, 2013). Jedynym Polakiem, który zwyciężył w E3 Harelbeke jest Michał Kwiatkowski (2016).

Lista zwycięzców

Linki zewnętrzne 
  
 Historia wyścigu 

!